Reim steht für:

 Reim, sprachliches Phänomen, das auf dem Gleichklang von Silben beruht
 Reim (Album), Album des deutschen Schlager-Sängers Matthias Reim (1990)

Reim ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Reim (* 1951), deutsche Journalistin und Rundfunkintendantin
 Edmund Reim (1859–1928), österreichischer Komponist und Dirigent
 Florian Reim (1968–2011), deutscher Moderner Fünfkämpfer und Sportwissenschaftler
 Hartmann Reim (* 1942), deutscher Archäologe und Konservator
 Johann Vinzenz Reim (1796–1858), österreichischer Zeichner und Kupferstecher
 Julian Reim (* 1996), deutscher Schlagersänger
 Manfred Reim (* 1944), deutscher Politiker und Lehrer
 Marie Reim (* 2000), deutsche Schlagersängerin
 Martin Reim (Mediziner) (* 1931), Augenarzt und Hochschullehrer
 Martin Reim (* 1971), estnischer Fußballspieler
 Matthias Reim (* 1957), deutscher Schlagersänger
 Regina Reim (* 1965), deutsche Malerin und Tiefdruckerin
 Vinzenz Reim (1796–1858), österreichischer Architekt, Vedutenzeichner und -stecher

Siehe auch:

 Reims (Begriffsklärung)
 Reimer